Il doppio maschile  del torneo di tennis Medibank International 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Todd Woodbridge che hanno battuto in finale Arnaud Clément e Michaël Llodra 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)

 Mahesh Bhupathi /  Todd Woodbridge (campioni)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Medibank International 2005